Macfie ist der Familienname von:
 Senga Macfie (* 1968), schottische Squashspielerin

Sonstiges:
 Macfie Sound, Meerenge im William-Scoresby-Archipel in der Antarktis